Servei Català de Trànsit, organisme públic encarregat de vetllar pel trànsit a Catalunya
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, secretaria d'estat que controla el transport a Mèxic
 SCT també és l'abreviatura de la secretina, hormona gastrointestinal
 Sct també és l'abreviatura de la constel·lació de l'Escut